Popovac (Osijek-Baranja), een gemeente in de Kroatische provincie Osijek-Baranja
 Popovac (Voćin), een plaats in de gemeente Voćin in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina